Córrego da Colônia är ett vattendrag i Brasilien.   Det ligger i delstaten São Paulo, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Brasília.

Omgivningarna runt Córrego da Colônia är huvudsakligen savann. Runt Córrego da Colônia är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i São Paulo (delstat)